Janes, Jänes:

Nazwisko 
 Christine Truman-Janes (* 1941), brytyjska tenisistka
 Paul Janes, niemiecki piłkarz , pomocnik

Jänes 
 Laine Jänes, estońska muzykolog i polityk

Zobacz też 

 Jane’s Addiction
 Jane’s Fighting Ships